Никола́й Никола́евич Ерёменко: Ерёменко, Николай Николаевич-старший (1926—2000) — советский и российский актёр.
 Ерёменко, Николай Николаевич-младший (1949—2001) — советский и российский актёр.